Das Herreneinzel der Australian Open 1995 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Das Finale bestritten Pete Sampras und Andre Agassi. Agassi siegte in vier Sätzen und nahm damit Sampras den Titel ab. Es war sein erster Triumph bei den Australian Open und sein dritter Grand-Slam-Titel insgesamt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPWorldTour.com (englisch)
 Draw auf australianopen.com (englisch)

Herreneinzel
1995